

Musica
Angelus – album di Milton Nascimento del 1994
Angelus – singolo di Patty Pravo del 1999
Angelus/Z! Z! Z! (Zip! Zap! Zipangu!) – singolo di Hitomi Shimatani del 2004

Onomastica
Angelus – variante del nome proprio di persona Angelo

Personaggi
Angelus – personaggio dell'universo di Buffy l'ammazzavampiri
Angelus – personaggio dei fumetti Top Cow

Religione
Angelus – preghiera cattolica in ricordo del mistero dell'Incarnazione

Pagine correlate
L'Angelus
Angele Dei